Ротшпиц () — гора, расположенная на границе Лихтенштейна и Швейцарии в горном хребте Рэтикон, расположенная к югу от деревни Вангерберг. Высота — 2127 м.

Источники 
 Liechtenstein Tourismus. Unfolding Liechtenstein, Panorama Map [map]. (2007)
 Kompass. Feldkirch — Vaduz [map], 1:50000, Wander, Bike- und Skitourenkarte. Cartography by Kompass-Karten GmbH. (2007)

Горы Лихтенштейна
Альпы